Biengarten ist der Ortsname von

 Biengarten (Höchstadt an der Aisch), Ortsteil der Stadt Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Biengarten (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Bienengarten